Marais kan syfta på följande:

 Marais, kvarter i Paris, Frankrike
 Marais (kulle i Antarktis)
 Aux Marais, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, Frankrike